Grieselbach steht für

 Loferbach (Saalach), der im Oberlauf auch Grieselbach genannt wird
 Grieselbach (Raab), linker Zufluss der Raab bei Jennersdorf, Burgenland